Пятрас Йонович Зуло́нас (1910—1982) — советский литовский актёр. Заслуженный артист Литовской ССР (1954). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1952).

Биография 
Родился 3 (16 января) 1910 года в деревне Чёвиджяй (ныне , Литва). В 1933 году окончил драматическую студию, принял участие в работе «Театра молодых». С 1934 года актёр кукольного театра в Каунасе, с 1934 года — Каунасского ДТ, с 1940 года — ГДТ Литовской ССР в Вильнюсе. Член ВКП(б) с 1948 года. Умер 26 января 1982 года в Вильнюсе.

Жена — актриса Адельфина Будрикайте (1921 — 1985).

Творчество

Роли в театре 
 «В бурю» Т. Н. Хренникова — В. И. Ленин
 «Бесприданница» А. Н. Островского — Юлий Капитонович Карандышев
 «Плоды просвещения» Л. Н. Толстого — Алексей Владимирович Кругосветлов
 «Незабываемый 1919-й» В. В. Вишневского — В. И. Ленин; Александр Аполлонович Рыбалтовский
 «Бронепоезд 14-69» Вс. В. Иванова — Васька Окорок
 «Русские люди» К. М. Симонова — Иван Никитович Сафонов
 «Коварство и любовь» Ф. Шиллера — Вурм
 «Правда кузнеца Игнотаса» А. А. Гудайтис-Гузявичюса — Декснис
 Избранная фильмография 
Снялся в эпизодичных ролях в более десятка фильмах, в том числе:
 1956 — Игнотас вернулся домой — эпизод
 1956 — Мост — гость
 1959 — Юлюс Янонис — эпизод
 1967 — Игры взрослых людей — директор базы
 1978 — Стратегия риска — эпизод
 1981 — Добро ксендза черти ловят — эпизод
 1981 — Капли дождя — Рентселис, врач

Награды и премии 
 орден Трудового Красного Знамени (1954)
 заслуженный артист Литовской ССР (1954)
 Сталинская премия третьей степени (1952) — за исполнение роли Рыбалтовского в спектакле «Незабываемый 1919-й» В. В. Вишневского

Примечания 

Заслуженные артисты Литовской ССР
Члены КПСС
Персоналии:Национальный драматический театр Литвы